Roemeens voetbalelftal (mannen)
 Roemeens voetbalelftal (vrouwen)
 Roemeens voetbalelftal onder 21 (mannen)